Теорема Онзагера — утверждение о симметричности матрицы феноменологических коэффициентов, связывающей термодинамические
потоки, являющиеся количественным описанием необратимых термодинамических явлений, и силы, являющиеся количественным описанием причин, вызывающих необратимые термодинамические явления. Названа в честь нобелевского лауреата по химии Ларса Онзагера.

Формулировка 
Пусть имеет место феноменологическое соотношение между термодинамическими потоками  и термодинамическими силами :
 
 .

Тогда при соответствующем выборе потоков  и сил  матрица феноменологических коэффициентов должна быть симметричной, то есть:

 .

Эти тождества называются соотношениями Онзагера.

Пояснения 
Предположим, что состояние системы характеризуется известными параметрами (например, давление, температура, концентрация) . Назовем отклонения от значений при равновесии , где  — равновесные значения. Изменение энтропии в неравновесном состоянии можно написать в виде: . Согласно теореме Онсагера, потоки представляют собой производные по времени параметров состояния , а силы являются:
.

Доказательство 
Доказательство теоремы Онзагера использует общие методы статистической механики. В основе доказательства лежат три основания: теория флуктуаций, микроскопическая обратимость и гипотеза о затухании флуктуаций.

Примечания

Литература 
 
 

Термодинамика
Онсагера
Неравновесная термодинамика
Онсагера